XFN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Xiangfan (Cina)
 XHTML Friends Network – Microformato HTML